Saison 5 des Experts : Miami#Épisode 12 : Liaison dangereuse
Saison 3 de Mentalist#Épisode 16 : Liaison dangereuse